Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Claudio Mezzadri 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)

 Javier Frana (semifinali)
 Claudio Mezzadri (finale)
 Roberto Azar (primo turno)
 Todd Witsken (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1993